Marie(-)Louise steht für:

 Marie-Louise, Schweizer Spielfilm (1944)
 Marie Louise, Insel im Indischen Ozean
 Marie-Louise (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 MarieLuise